Медали НАТО () — серия наград НАТО, вручаемых военному и гражданскому персоналу вооружённых сил стран, как входящих в НАТО, так и сотрудничающих с НАТО при проведении военных операций и миротворческих миссий. Награждения производятся от имени Генерального секретаря НАТО.

История 

С июля 1992 года силы НАТО впервые стали участвовать в самостоятельных военных операциях — осуществлять контроль за военным эмбарго против Югославии. В 1994 году силы НАТО совершили первое боевое применение. В 1994 году Комитет начальников штабов внёс предложение в Североатлантический совет учредить медаль для поощрения военного и гражданского персонала стран НАТО, участвующего в операциях на Балканах. Предложение было одобрено и медаль учреждена 20 декабря 1994 года. 15 мая 1996 года было принято положение, разрешающее вручать медаль НАТО военному и гражданскому персоналу стран, не входящих в НАТО. Медаль вручается за участие в операциях в течение определённого срока (обычно 30 дней, непрерывно или суммарно, или другой срок).

С октября 1998 года силы НАТО приняли участие в операции в Косово. Для награждения участников операции была учреждена соответствующая медаль, с надписью «KOSOVO» на планке. В июне 2001 года учреждена медаль за операцию в Македонии (без планки).

В 1999 году для лиц, принимающих участие в операциях в течение длительного срока, дающего право на повторные награждения медалью, введены специальные отличия на ленту - арабские цифры, обозначающие число сроков, проведённых в зоне операции.

В связи с тем, что с 2001 года некоторые операции стали проводиться с апелляцией к 5-й статье Североатлантического договора, в 2002 году было принято решение о внешнем отличии медалей, вручаемых за такие операции — ленты этих медалей должны иметь золотые нити прострочки и планку с надписью . Ленты медалей за прочие операции должны иметь серебряные нити прострочки и планку с надписью .

Вручение медалей за Югославию, Косово и Македонию было прекращено и с 1 января 2003 года вместо них вручалась медаль с новой лентой и планкой .

В том же 2002 году учреждена медаль «За похвальную службу» («За особые заслуги») для поощрения военного и гражданского персонала НАТО, «чья личная инициатива и самоотверженность выходят за рамки чувства долга и положительно влияют на коллег и на НАТО в целом».

В декабре 2003 года была учреждена медаль для операции в Афганистане. При этом было решено, что в дальнейшем все медали для операций, проводящихся не по 5-й статье, должны иметь такую же ленту, как и медаль за Афганистан. В марте 2005 года учреждена медаль за операцию в Ираке, в декабре 2005 года — за миссию в Судане, и в ноябре 2006 года — за операцию в Пакистане.

В 2009—2010 годах были внесены новые поправки в положения о медалях, начавшие действовать с 1 января 2011 года. Планки  и  были отменены, и вместо них введены планки с надписями, обозначающими конкретную операцию ( и «BALKANS»). Лента для балканской медали была вновь изменена и приведена в соответствие с другими медалями за операции не по 5-й статье. Также учреждена квадратная планка с цифрой для обозначения повторных награждений.

Для награждения за отличную службу служащих Агентства по поддержке и закупкам НАТО (NSPA — ; до сентября 2015 года — Агентство НАТО по тыловому обеспечению) учреждена медаль в трёх степенях («золото», «серебро», «бронза») на особой ленте и планками с соответствующими надписями.

Внешний вид 

Все медали НАТО имеют общий внешний вид лицевой и оборотной сторон. Для отличия медалей друг от друга учреждены ленты различной расцветки и прямоугольные металлические планки.

Медаль в форме диска с узким выпуклым ободком, диаметром 25 мм. На лицевой стороне изображена эмблема НАТО — наложенная на кольцо четырёхлучевая звезда с двугранными лучами и с выходящими из концов звезды линиями. Звезда окружена двумя лавровыми ветвями.

На оборотной стороне медали, имеющей широкий ободок, расположены надписи на английском и французском языках: на ободке в верхней части — «NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION», в нижней части — «ORGANISATION DU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD», в центральном круге сверху в 3 строки — «IN SERVICE / OF PEACE / AND FREEDOM», снизу в 4 строки — «AU SERVICE / DE LA PAIX / ET DE LA / LIBERTE», между ними — две лавровые ветви, расположенные горизонтально.

В верхней части медали имеется ушко, через которое продето кольцо для ленты.

Все медали НАТО бронзовые, кроме медали «За похвальную службу», которая изготавливается из белого металла, и 1-й и 2-й степеней медали NSPA, изготавливающихся из жёлтого и белого металла соответственно.

Для медали учреждено несколько видов ленты и несколько металлических прямоугольных планок с надписями, крепящихся на ленту и обозначающих конкретную миссию или операцию, за участие в которой выдана медаль.

Все медали НАТО изготавливаются бельгийской фирмой Eekelers-Centini Intl.

Список медалей

Медали за операции по 5-й статье

Медали за операции не по 5-й статье

Медаль «За похвальную службу»

Медаль Агентства по поддержке и закупкам НАТО

Примечания

Ссылки

См. также 
 Медали Организации Объединённых Наций

Награды НАТО
Награды по алфавиту
Списки наград